Il doppio dell'Open 13 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Simon Aspelin e Johan Landsberg erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Julien Boutter e Fabrice Santoro hanno battuto in finale 7–6 (9–7), 7–5 Michael Hill e Jeff Tarango.

Teste di serie
 Maks Mirny /  Nenad Zimonjić (semifinali)
 Justin Gimelstob /  Scott Humphries (primo turno)
 David Adams /  Marius Barnard (primo turno)
 Michael Hill /  Jeff Tarango (finale)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open 13 2001
ATP Tour 2001